

Sportowcy 
 Miloš Ostojić (ur. 1991) – serbski piłkarz
 Miloš Ostojić (ur. 1996) – serbski piłkarz